Madhusudan puede referirse a:

 Madusudana, otro nombre del dios hinduista Visnú.

Nombre 

 Madhusudan Gupta (1800-1856), médico indio.
 Madhusudan Das (1848-1934), poeta y activista político oriya.
 Madhusudan Rao (1853-1912), destacado poeta oriya, conocido como Bhaktakabi.
 V. Madhusudhan Rao (1917-2012), cineasta y guionista télugu.
 Madhusudan Mistry (1945-), un político indio guyaratí
 Madhu Sudan (1966-), científico informático indio, profesor en el MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Apellido 
 M. D. Madhusudan (años 1960), biólogo y ecologista indio.

Nombres indostánicos
Nombres masculinos
Palabras en sánscrito